Слипи Холоу има више значења:
 Слипи Холоу (Вајоминг)
 Слипи Холоу (Калифорнија)
 Слипи Холоу (Њујорк)
 Слипи Холоу (Илиноис)